Orfeo is de Italiaanse benaming van Orpheus, een zanger en dichter uit de Griekse mythologie.

Muziek:
L'Orfeo, een opera van Claudio Monteverdi
Orfeo (Rossi), een opera van de Italiaanse componist Luigi Rossi
Orfeo (Sartorio), een opera van de Italiaanse componist Antonio Sartorio
Orfeo (platenlabel), een Duitse platenmaatschappij voor klassieke muziek

Overig:
Orfeo (geslacht), een geslacht van spinnen

Zie ook 
La morte d’Orfeo, een opera uit 1619 van Stefano Landi
Orfeo ed Euridice, een opera uit 1762 van de Duitse componist Christoph Willibald Gluck
Orfeu Negro, een Braziliaans-Franse film uit 1959 van regisseur Marcel Camus
Orpheus (doorverwijspagina)